The Sandbanks kan syfta på följande platser:

Kanada 

 The Sandbanks (sandbankar i Kanada, Newfoundland och Labrador), 
 The Sandbanks (sandbankar i Kanada, Ontario), 

Robotskapade Kanadaförgreningar